Meridolum mastersi är en snäckart som först beskrevs av Cox 1864.  Meridolum mastersi ingår i släktet Meridolum och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mastersi